Рехабилитација у најширем смислу може се схватити као повраћај у пређашње стање, и као такав може бити:
 Рехабилитација зависника - одвикавање зависника од алкохола, лаких и тешких дрога, a у новије време и зависника од коцкања, интернета, видео игара и сл.
 Рехабилитација земљишта - процес враћања земљишта у пређашње стање након процеса његове промене, односно загађења или уништавања, било путем природних непогода или индустријском експолатацијом
 Неурокогнитивна рехабилитација - методе за враћање опажајних и моторичких способности код болести које условљавају њихов губитак
 Пословна рехабилитација - терапија која има за циљ враћање пословне способности пацијентима који су је услед болести или повреде изгубили
 Физикална медицина и рехабилитација - грана медицине која има за циљ да помогне особама са инвалидитетом да максимално развију своје способности и потенцијале, радно се оспособе, и интегришу у друштво.
 Рехабилитација (физикална терапија)- медицински тратмани за враћање основних неуромускулатурних функција
 Рехабилитација (политика) - процес повратка у јавни и политички живот особа које су пале у немилост политичких елита и били изопштени
 Рехабилитација (религија) - враћање у верску заједницу члана који је након изопштења (ексомуникације) показао покајање
 Психијатријска рехабилитација - грана психијатрије која има за циљ обнављање менталног здравља, и радних и животних способности након лечења од психијатријских болести
 Рехабилитациони инжењеринг - примена инжињерских знања на дизајн, развој, адаптацију, тестирање, израду, коришћење и дистрибуцију технолошких решења за помоћ особама са инвалидитетом
 Рехабилитација (неуропсихологија) - терапија која има за циљ враћање неуролошких функција изгубљених или оштећених услед болести или траума
 Рехабилитација (пенологија) - процес повратка преступника у друштвени живот након одлежане затворске казне
 Инфраструктурна рехабилитација - процес обнављања инфраструктурних објекта или комплетне инфраструктурне мреже - путева, телекомуникација, водоводне, топловодне, електро мреже и сл.
 Професионална рехабилитације- континуирани и координасани процес рехабилитације који укључује и посебну обуку и тренинг који ће омогућити особи са инвалидитетом да се безбедно и комплетно укључи у посао који је пре обуке обављала или тек треба да започне.
 Телерехабилитација - пружање сервиса рехабилитације преко телекомуникационе мреже и интернета
 Рехабилитација од ударца - процес рехабилитације од удара
 Судска рехабилитација - судски процес поништења незаконито донетих судских одлука или одлука којима се крше основна људска права грађана, као и свих последица које су из њих проистекле 
 Рахбилитација дивљачи - процес припреме дивљачи да се након боравка у неприродном станишту врати у дивљину

друга значења:
 Рехабилитација (песма)